Jet kan have flere betydninger

 Jet, kortform for Jetmotor
 Jet, kortform for Jetfly, en flyvemaskine drevet af en eller flere jetmotorer
 JET, en kæde af benzinstationer
 Jet (Wings-sang), en sang skrevet af Paul McCartney indspillet af Wings og udgivet på albummet Band On the Run fra 1973 og på single samme år
 Jet (band), et band fra Australien